Exe o Eguisheim, municipi francès al departament de l'Alt Rin i a la regió d'Alsàcia
 Riu Exe a Devon, Gran Bretanya
 EXe, entorn d'edició que permet escriure pàgines web i recursos multimèdia sense tenir coneixements de XML ni HTML
 EXE o executable, arxiu binari el contingut del qual és entès per l'ordinador com un programa informàtic